Die Garden Open 2003 waren ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 4. Mai 2003 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Rom